Volče (Pivka, Slovenija), naselje u općini Pivka, Slovenija
 Volče (Tolmin, Slovenija), naselje u općini Tolmin, Slovenija